Allewinden bezeichnet:

 einen Stadtteil von Ravensburg in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil von Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg